Monchio ima više značenja:
 Monchio, Modena
 Monchio, Parma
 Monchio, Reggio Emilia